Чемпионат Узбекистана по русским шашкам среди женщин 2014 прошёл с 25 по 31 мая в Ташкенте в двух форматах: в основной программе и в блице.

Основная программа 
Приняли участие 16 спортсменок.

Блиц 
Приняли участие 16 спортсменок.

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2014 год в шашках